AGS kan syfta på:

 AGS – ett franskt formel 1-stall, se Automobiles Gonfaronnaises Sportives
 AGS – en spelmotor, se Adventure Game Studio
 AGS –  ett postorderföretag som säljer damkläder, se Atelier Gyllene Snittet
 AGS – signatur för textilkonstnären Anna-Greta Söderlund
 AGs – en dagligvarukedja i främst södra Sverige